

Patronyme 
Liot est un nom de famille français, surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime et dans la Manche. Il est notamment porté par : 

 Robert Liot (1908–1982), homme politique français ; 
 Thierry Liot (né en 1969), écrivain et historien spécialiste des châteaux français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand